Constantin Petrovitch Bagration-Gruzinsky (en géorgien : კონსტანტინე გრუზინსკი), dit Constantin IV de Géorgie, fut un prince géorgien du .

Né en 1915 en Géorgie, alors dans l'Empire russe, Constantin était le fils du Prince Papuna Alexandrovitch Bagration-Gruzinsky, Prince de Géorgie et d'une de ses épouses (soit il était le fils de sa première épouse, une Oboladzé, soit de sa seconde épouse, Thamar Alexandrovna Dekazonichvili). Avec sa famille, il dut se cacher durant la Révolution russe de 1917 pour ne pas se faire exiler, comme les autres membres des familles royales dont les domaines furent jadis annexés à la Russie. Il fut reconnu en tant que Roi titulaire de Géorgie par les monarchistes géorgiens à la mort de son père, le . Mais il mourut quelque temps plus tard, en 1939.

Constantin fut le dernier prétendant unique au trône de Géorgie car en 1957, le Duc de Moukhran Irakli se proclamera Roi titulaire de Géorgie.

Notes et références 

Constantin Géorgie 04
Prince géorgien
Naissance en 1915
Décès en 1939
Décès à 24 ans
Constantin Petrovitch
Prétendant au trône de Géorgie (branche Bagration-Gruzinsky)